Проспект Фрунзе — название проспектов в честь М. В. Фрунзе в странах бывшего СССР:

Беларусь 
 Проспект Фрунзе — улица в Витебске.

Россия 
 Проспект Фрунзе — улица во Владимире;
 Проспект Фрунзе — улица в Томске;
 Проспект Фрунзе — улица в Ярославле.

Украина 
 Проспект Фрунзе — прежнее название Индустриального проспекта в Харькове.

См. также 
 Улица Фрунзе — улицы в честь М. В. Фрунзе в странах бывшего СССР.
 Площадь Фрунзе — прежнее название Петропавловской площади в Киеве.

 
Списки объектов, названных в честь людей